Chézy ist der Name
 der französischen Gemeinde Chézy im Département Allier

Chézy ist der Familienname folgender Personen:
Antoine de Chézy (1718–1798), französischer Hydraulik-Ingenieur
Antoine-Léonard de Chézy (1773–1832), französischer Orientalist
Helmina von Chézy (1783–1856), deutsche Journalistin, Dichterin und Librettistin.
Wilhelm Theodor von Chézy  (1806–1865), deutscher Journalist, Schriftsteller und Übersetzer
Max von Chézy (1808–1846), deutscher Maler